Vianen steht für:

 Vianen, eine ehemalige niederländische Gemeinde in der Provinz Utrecht
 Vianen (Land van Cuijk), ein Dorf in der Gemeinde Land van Cuijk, in der niederländischen Provinz Noord-Brabant

Vianen ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Vianen (1944–2014), niederländischer Radrennfahrer
 Paulus van Vianen (um 1570–1613), niederländischer Goldschmied und Medailleur